Vasilij Dolgorukov kan syfta på bland andra:

 Vasilij Aleksandrovitj Dolgorukov (1868–1918), rysk hovman
 Vasilij Andrejevitj Dolgorukov (1804–1868), rysk ämbetsman
 Vasilij Lukitj Dolgorukov (1672–1739), rysk diplomat
 Vasilij Michailovitj Dolgorukov (1722–1782), rysk militär
 Vasilij Vladimirovitj Dolgorukov (1667–1746), rysk militär och ämbetsman